Ligotka bezeichnet Dörfer in Polen:
 Ligotka (Namysłów) (dt. Ellguth), Dorf der Gmina Namysłów in der Woiwodschaft Opole
 Ligotka (Prusice) (dt. Ellguth), Dorf der Gmina Prusice in der Woiwodschaft Heiligkreuz